Osoby o tym nazwisku:
 Gérald Baticle – francuski piłkarz i trener
 Jeannine Baticle – francuska krytyczka sztuki